Mijn bijzonder rare week met Tess (boek), boek van Anna Woltz uit 2015
 Mijn bijzonder rare week met Tess (film), Nederlandse film uit 2019 gebaseerd op het gelijknamige boek